Элизабе́т Борн (; ) — французский политический и государственный деятель. Премьер-министр Франции с 16 мая 2022 года.

Министр труда, занятости и интеграции (2020—2022). Ответственный министр транспорта при министре комплексных экологических преобразований (2017—2019), министр комплексных экологических преобразований (2019—2020). Является второй женщиной-премьер-министром Франции после Эдит Крессон.

Биография

Происхождение 
Элизабет Борн родилась 18 апреля 1961 года в Париже. Её мать родом из Нормандии, отец — из семьи иммигрантов еврейского происхождения (её дед Зелиг Борнштейн в 1920-е годы эмигрировал из Польши в Бельгию и работал в Антверпене у торговца бриллиантами, но погиб во время Холокоста; в 1925 году у него родился сын Жозеф Борнштейн, который впоследствии стал отцом Элизабет — в период оккупации Франции во Вторую мировую войну он участвовал в Сопротивлении, в 1944 году был депортирован в концлагерь Освенцим, после освобождения его советскими войсками в 1945 году вернулся во Францию, но в 1972 году покончил жизнь самоубийством). В 1950 году Жозеф получил французское гражданство; после его смерти у матери не было средств на содержание двух дочерей, и Элизабет в 11 лет получила как дочь умершего ветерана войны статус , что дало ей возможность продолжить обучение на стипендии.

Образование 
Окончила Политехническую школу и Национальную школу мостов и дорог, в 1987 году начала профессиональную карьеру в , впоследствии реорганизованное в Министерство экологии Франции.

Карьера на государственной службе 

В 1991—1993 годах работала в аппарате министра национального образования Лионеля Жоспена, а в 1997—2002 годах, когда Жоспен занимал должность премьер-министра Франции, отвечала в его администрации за проблемы транспорта.

В 2002 году стала директором по стратегии государственной компании французских железных дорог SNCF.

В 2007 году перешла в частную строительную компанию .

В 2008 году пришла на государственную службу — пять лет занималась в мэрии Парижа вопросами развития города.

В 2013 году министр внутренних дел Мануэль Вальс назначил Борн префектом региона Пуату — Шаранта.

Возглавляла аппарат министра экологии Сеголен Руаяль.

19 мая 2015 года возглавила компанию парижского городского транспорта RATP — пятую в мире по пассажирообороту, которая частично осуществляет перевозки также за пределами столицы на территории региона Иль-де-Франс. Таким образом, Борн стала второй женщиной, назначенной президентом Олландом на должность руководителя крупной государственной компании (после , генерального директора компании  — монополии в сфере лотерей и ставок на спорт) и  за всю историю компании (после ).

Долгое время была близка к Социалистической партии, затем вступила в партию «Вперёд, Республика!».

В правительствах Эдуара Филиппа 
17 мая 2017 года назначена ответственным министром транспорта при министре комплексных экологических преобразований Николя Юло в правительстве Филиппа.

21 июня 2017 года сохранила должность при формировании второго правительства Филиппа.

26 марта 2018 года объявлена забастовка государственной компании французских железных дорого SNCF, и на Борн правительством была возложена обязанность подготовить предложения о расширении конкуренции в железнодорожном транспорте.

16 июля 2019 года назначена министром комплексных экологических преобразований в том же правительстве, но не в ранге государственного министра, который имел её ушедший в отставку предшественник Франсуа де Рюжи.

В 2020 году вступила в партию «», учреждённую 1 февраля 2020 года Оливье Дюссо и Жан-Ивом Ле Дрианом для консолидации левой части электората Эмманюэля Макрона.

В правительстве Жана Кастекса 
6 июля 2020 года при формировании правительства Кастекса получила портфель министра труда, занятости и интеграции.

5 мая 2022 года правящая коалиция опубликовала список 187 своих кандидатов на парламентских выборах 12 и 19 июня 2022 года — Элизабет Борн выдвинула свою кандидатуру в  департамента Кальвадос в Нормандии.

Первое правительство Борн 

16 мая 2022 года переизбранный на второй срок полномочий президент Макрон после отставки Кастекса назначил Элизабет Борн премьер-министром (через 30 лет после Эдит Крессон она стала второй женщиной в истории Франции на этой должности).

20 мая генеральный секретарь администрации президента  объявил состав правительства.

19 июня 2022 года победила во втором туре парламентских выборов в 6-м округе департамента Кальвадос кандидатку левого блока Новый народный экологический и социальный союз  с результатом 52,3 %. При этом в целом исход выборов для правящей макронистской коалиции «Вместе» оказался относительно неудачным — она проиграла первый тур 12 июня с результатом 25,8 % голосов, а победителем стал левый блок (26,16 %). По итогам второго тура коалицию «Вместе» поддержали 38,6 % избирателей, что обеспечило ей лишь 246 депутатских мандатов из минимально необходимых для абсолютного большинства 289 (тем не менее, это крупнейшая фракция в новом составе Национального собрания). Левым достались 142 мандата, а на третьем месте оказалось крайне правое Национальное объединение (89 мандатов), что означало удвоение парламентского представительства партии Марин Ле Пен и её исторический успех. Кроме того, действующий министр экологии Амели де Моншален и министр здравоохранения Брижитт Бургиньон проиграли выборы в своих округах.

21 июня Элизабет Борн подала президенту Макрону прошение об отставке, но тот отклонил его, предложив правительству продолжить работу в переходный период.

25 июня 2022 года стала временно исполнять обязанности министра заморских территорий после отставки Яэль Браун-Пиве.

Второе правительство Борн 

4 июля 2022 года было сформировано второе правительство Борн.

1 декабря 2022 года в интервью газете Le Parisien Борн раскрыла детали подготовленного правительством проекта пенсионной реформы, который намерена 15 декабря передать для обсуждения  (профсоюзам и организациям предпринимателей). Законопроект предполагает повышение к 2031 году возраста выхода на пенсию с 62 до 65 лет, что позволяет в течение десяти лет восстановить финансовый баланс пенсионной системы, но президент Макрон готов снизить предельный возраст до 64 лет при введении большего срока страховых выплат. Изменения коснутся летом 2023 года лиц, родившихся во второй половине 1961 года.

10 января 2023 года Борн представила Национальному собранию основные положения пенсионной реформы, которая предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до 64 лет к 2030 году.

2 февраля 2023 года в интервью  на канале France 2 она подтвердила, что реформа защищает женщин, ссылаясь на инверсию периода взносов между мужчинами и женщинами и подчеркнув, что механизм, направленный на повышение малых пенсий, коснется в основном женщин.

16 марта 2023 года из-за неуверенности в возможности проведения реформы из-за разделения группы Республиканцев она использовала пункт 3 статьи 49 Конституции для принятия проекта без голосования.

Личная жизнь 
30 июня 1989 года Элизабет Борн вышла замуж за Оливье Айикса (Olivier Allix), в 1995 году у них родился сын Натан. Позднее этот брак распался.

Награды 
 30 января 2008 года указом президента Франции награждена степенью кавалера ордена «За заслуги»; указом от 14 ноября 2016 года награждена степенью офицера
 12 июля 2013 года указом президента Франции награждена степенью кавалера ордена Почётного легиона
 В 2019 году, получив в своё ведение вопросы транспорта, стала по должности кавалером ордена Морских заслуг

Примечания

Ссылки 
 

Правители Европы XXI века
Правители XXI века
Политики XXI века
Выпускники Политехнической школы
Выпускники Национальной школы мостов и дорог
Инженеры Франции
Женщины-политики Франции
Женщины — премьер-министры
Члены партии «Вперёд, Республика!»
Министры транспорта Франции
Министры экологии Франции
Министры труда Франции
Действующие руководители государств
Премьер-министры Франции
Премьер-министры, вступившие в должность в 2022 году